kqd – codice ISO 639-3 della lingua koy sajaq surat